Kinauer ist der Familienname folgender Personen:

 Peter F. Kinauer (* 1939), österreichischer Motivationsexperte, Kolumnist, Berater, Redner und Buchautor
 Rudolf Kinauer (1908–1979), österreichischer Kartographiehistoriker